Aizecourt-le-Bas, Somme
 Aizecourt-le-Haut, Somme